David Byrne (muzikant) (1952), een Schots-Amerikaanse muzikant, zanger van de Talking Heads
 David Byrne (politicus) (1947), een Ierse politicus
 David Byrne (voetballer, 1905) (1905–1990), een Ierse voetballer
 David Byrne (voetballer, 1960) (1960), een Zuid-Afrikaanse voetballer
 David Byrne (voetballer, 1961) (1961), een Engelse voetballer
 David Byrne (voetballer, 1979) (1979), een Ierse voetballer
 Dermot Byrne, een Ierse traditionele accordeonist
 Dermot Byrne (zanger), een Ierse blueszanger
 Des Byrne (1981), een Ierse voetballer
 Donald Byrne (1930–1976), een Amerikaanse schaker
 Gabriel Byrne (1950), een Ierse acteur
 Gerry Byrne (1938–2015), een Engelse voetballer
 James Byrne (golfer) (1989), een Schotse golfspeler
 James Byrne (violist) (1946–2008), een Ierse traditionele violist
 James Byrne (voetballer) (1978), een Australische voetballer
 John Byrne (1950), een Brits-Amerikaanse stripauteur
 John Byrne (voetballer) (1961), een Engelse voetballer
 Martha Byrne (1969), een Amerikaanse actrice
 Nicky Byrne (1978), een Ierse zanger
 Robert Byrne (1928–2013), een Amerikaanse schaker
 Roger Byrne (1929–1958), een Engelse voetballer
 Rose Byrne (1979), een Australische actrice
 Tommy Byrne (1958), een Ierse autocoureur